Заха́рова — женская форма русской фамилии , а также топоним в России.

 Фамилия 

 Захарова, Александра Марковна (род. 1962) — советская и российская актриса.
 
 
 
 
 Захарова, Евдокия — русская художница.
 Захарова, Евдокия Степановна (1912—2004) — телятница, Герой Социалистического Труда.
 
 Захарова, Капитолина Фёдоровна (1918—2003) — советский и российский лингвист.
 Захарова, Лариса Георгиевна (1933—2017) — советский и российский историк.
 Захарова, Мария Владимировна (род. 1975) — российский дипломат, посол.
 Захарова, Марина Ивановна (род. 1970) — российская дзюдоистка и самбистка.
 Захарова, Надежда Дмитриевна (род. 1945) — советская баскетболистка.
 Захарова, Наталья Ивановна (1907—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Захарова, Нина Пантелеевна (1925—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Захарова, Ольга Андреевна (1933—2016) — оперная певица.
 Захарова, Пелагея Григорьевна (род. 1928) — советская крановщица и бетонщица, Герой Социалистического Труда.
 
 Захарова, Стелла Георгиевна (род. 1963) — советская гимнастка.
 
 Захарова, Фаина Яковлевна (род. 1952) — российский общественный деятель.
 Захарова, Юлия Сергеевна (род. 1980) — российская актриса.

Топоним 
 Захарова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Захарова — деревня в Жигаловском районе Иркутской области.
 Захарова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Захарова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Захарова — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области. Примечания 

 См. также 
 
 Захарович
 Захаровский